Szachcior Soligorsk (piłka nożna)
 Szachcior Soligorsk (piłka siatkowa)
 HK Szachcior Soligorsk